Antiga Roma:
 Sagitari (lluitador), combatents de l'Antiga Roma contra les feres
 Sagitari (soldat), nom donat als arquers en l'exèrcit romà
 Astrologia: Sagitari (astrologia), signe astrològic creuat pel Sol entre el 22 de novembre i el 20 de desembre i emparentat amb la constel·lació homònima
 Astronomia:
 Constel·lació del Sagitari, constel·lació zodiacal a uns 250 anys llum
 Núvol Estel·lar de Sagitari, cúmul estel·lar en la constel·lació de Sagitari
 Braç de Sagitari, un dels braços de l'espiral de la via Làctia
 Ornitologia: Sagittarius (gènere), gènere que només conté l'ocell Sagittarius serpentarius, rapinyaire africà